Ранчо лос Колоринес има више значења:

 Ранчо лос Колоринес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо лос Колоринес (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику